Сан Мигел де Ариба има више значења:

 Сан Мигел де Ариба (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Мигел де Ариба (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику